

Persone
 Francesco Grifoni (1983) – attore italiano
 Matteo Grifoni, detto Matteo dell'Angiol santo (XV secolo) – generale italiano
 Ulisse Grifoni (1858-1907) – scrittore italiano

Altro
 Palazzo Cini-Grifoni – edificio storico di Firenze, in Borgo Ognissanti 
 Palazzo Grifoni – edificio di San Miniato, nell'omonima piazza, provincia di Pisa 
 Palazzo Grifoni-Libri – edificio storico di Firenze, in via de' Neri

Pagine correlate 
Grifone